Karol Józef Habsburg (1649–1664) – koadiutor wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego, biskup wrocławski, pasawski i ołomuniecki
 Karol Józef Habsburg (1745-1761) – Arcyksiążę Austrii, syn cesarzowej Marii Teresy i cesarza Franciszka I